Chriss lautet der Familienname folgender Personen;

 John Chriss, US-amerikanischer Schauspieler, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Marquese Chriss (* 1997), US-amerikanischer Basketballspieler